Brühlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Brühlmann (1936–2022), Schweizer Zweiradmechaniker
 Hans Brühlmann (1878–1911), Schweizer Maler
 Jürg Brühlmann (* 1956), Schweizer Industriedesigner und Ausstellungskurator
 Kevin Brühlmann (* 1990), Schweizer Journalist
 Lisa Brühlmann (* 1981), Schweizer Schauspielerin